Ger van Elk (1941-2014), een Nederlands beeldend kunstenaar
Hannes van Elk, een personage uit de Nederlandse folklore
Wim van Elk (1938), een Nederlands politicus